Olaszország
Scandolara Ravara, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Scandolara Ripa d’Oglio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében